«Астра» — серия спутников связи европейской компании SES, базирующейся в Люксембурге.

В 1988 был запущен первый спутник — «Астра 1A». Сейчас в позиции 19,2° в. д. эксплуатируется 4 спутника «Астра». Для организации цифрового телевещания на Западную Европу SES начала осваивать вторую орбитальную позицию — 28,2° в. д. В 1998 году в эту позицию был запущен спутник «Астра 2A».

Орбитальные позиции 
На сайте «Астры»

Астра 2E — 28,2° в. д., Astra 4A — 4,8 в. д., Астра 5A — 4,8 в. д.,

См. также 
 Список телевизионных спутников

Ссылки 
 Спутниковый флот компании SES, в том числе спутники серии «Астра»

Примечания 

Спутники связи
Астра (спутники связи)